Lubná oder Lubna ist der Name folgender Orte in Tschechien:

 Lubná u Kroměříže, Gemeinde im Okres Kroměříž
 Lubná u Rakovníka, Gemeinde im Okres Rakovník
 Lubná u Poličky, Gemeinde im Okres Svitavy
 Lubna, deutscher Name von Lubné, Gemeinde im Okres Brno-venkov

Lubna ist ein arabischer Vorname:

 Lubna Azabal, belgisch-marokkanisch-spanische Schauspielerin
 Lubna Khalid Al Qasimi, arabische Politikerin